La saison 2008-2009 est la  du championnat d'Espagne de hockey sur glace. Cette saison, le championnat porte le nom de Superliga Española.

Contexte 

Le championnat espagnol se jouera cette saison avec six clubs. Le CH Vielha est contraint de cesser ses activités à cause de la fermeture de sa patinoire à Collado Villalba.
Par rapport à la saison dernière, le championnat bénéficie toujours de l'apport de l'équipe française d'Anglet qui jongle encore cette saison entre les deux pays et les deux championnats. La différence vient du fait que l'équipe basque ne pourra pas participer aux phases finales, ni à la Copa del Rey.
Le club historique du CH Jaca en à lui fini avec ses problèmes de patinoires. Après près d'un an sans glace, les travaux de la nouvelle patinoire ont fini par être achevé malgré les problèmes de dépassements de budgets. Pour y parvenir, il a falu limiter la capacité de la patinoire à  places contre les  initialement prévues.

Clubs de la Superliga 2008-2009 
 Orques d'Anglet
 FC Barcelone
 ARD Gasteiz
 CH Jaca
 Majadahonda HC
 CG Puigcerdà
 Txuri Urdin

Première Phase

Résultats

Classement 
Nota : PJ : parties jouées, V. : victoires, Vp. : victoires en prolongation, N. : matchs nuls, Pp. : défaites en prolongation, P. : défaites, Pts : points, Bp : buts pour, Bc : buts contre, Diff : différence de buts.

Séries Finales

Voir aussi

Liens externes 
 Calendrier du Championnat

Saison du championnat d'Espagne de hockey sur glace
Espagne
Hockey sur glace
Hockey sur glace